Le terme samoyède est employé pour décrire :
 un peuple de Sibérie,
 une race de chiens,
 une famille de langues ouraliennes.